Полнократное число — положительное целое число, которое делится нацело квадратом каждого своего простого делителя.

Эквивалентное определение: число, представимое в виде , где  и  — положительные целые числа (натуральные числа).

Полнократные числа систематически изучены Палом Эрдёшем и Дьёрдем Секерешем, наименование дано Соломоном Голомбом.

Список полнократных чисел между 1 и 1000:
 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 36, 49, 64, 72, 81, 100, 108, 121, 125, 128, 144, 169, 196, 200, 216, 225, 243, 256, 288, 289, 324, 343, 361, 392, 400, 432, 441, 484, 500, 512, 529, 576, 625, 648, 675, 676, 729, 784, 800, 841, 864, 900, 961, 968, 972, 1000.

Эквивалентность двух определений 
Если , то любое простое в разложении  входит дважды, а входящее в  — не менее трёх раз; так что любое простое в разложении  входит не менее, чем в квадрате.

С другой стороны, пусть  — полнократное число с разложением
 ,
где каждое . Определим  равным трём, если  нечётно, и нулю в противном случае, и определим . Тогда все значения  являются неотрицательными чётными целыми, и все значения  либо равны нулю, либо трём, так что:
 
даёт искомое представление , как произведение квадрата и куба.

Иными словами, для данного разложения числа  можно взять в качестве  произведение простых множителей, входящих в разложение с нечётными степенями (если таких нет, то 1). Поскольку  — полнократное, каждый простой множитель, входящий в разложение с нечётной степенью, имеет степень не менее 3, так что  является целым.
Теперь каждый простой множитель  имеет чётную степень, так что  — полный квадрат, обозначим его как ; и получается .
Например:
 ,
 ,
 ,
 .

Математические свойства 
Сумма обратных величин полнократных чисел сходится:
 ,

где  — обходит все простые числа,  — дзета-функция Римана, и  — постоянная Апери (Голомб, 1970).

Пусть  означает количество полнократных чисел в интервале . Тогда  пропорционально квадратному корню из . Точнее:

 .

Два наименьших последовательных полнократных числа — это 8 и 9. Поскольку уравнение Пелля  имеет бесконечное число решений, то имеется и бесконечное число пар последовательных полнократных чисел;
Более общо, можно найти последовательные полнократные числа, найдя решение уравнения, похожего на уравнение Пелля,  для любого куба . Однако одно из полнократных чисел в паре, полученной таким образом, должно быть квадратом. Согласно Гаю, Эрдёш задавал вопрос, бесконечно ли число пар полнократных чисел аналогичных , в которых ни одно из чисел в паре не является квадратом.
Ярослав Вроблевский показал, что, наоборот, имеется бесконечно много таких пар, показав, что  имеет бесконечно много решений.

Согласно гипотезе Эрдёша — Моллина — Уолша, не существует трёх последовательных полнократных чисел.

Суммы и разности полнократных чисел 
Любое нечётное число представимо в виде разности двух последовательных квадратов:
 .
Таким же образом, любое число кратное четырём представимо в виде разности двух чисел, отличающихся на два: . Однако число, делящееся на два, но не на четыре, нельзя представить в виде разности квадратов, то есть возникает вопрос: какие чётные числа, не делящиеся на 4, могут быть представлены в виде разности двух полнократных чисел.

Голомб дал несколько таких представлений:
 2 = 33 − 52
 10 = 133 − 37
 18 = 192 − 73 = 32(33 − 52).

Сначала высказана гипотеза, что число 6 нельзя представить в таком виде, и Голомб предположил, что имеется бесконечно много целых чисел, которые нельзя представить в виде разности двух полнократных чисел.
Однако Наркивич обнаружил, что существует бесконечно много способов представления числа 6, например

 6 = 5473 − 4632,

и Макдэниел показал, что любое число имеет бесконечное число таких представлений .

Эрдёш высказал гипотезу, что любое достаточно большое целое число является суммой максимум трёх полнократных чисел.
Гипотеза была доказана Роджером Хит-Брауном.

Обобщение 
-полнократные числа — числа, в разложении которых простые числа входят со степенью не менее .

, ,  являются -полнократными в арифметической прогрессии.

Более того, если  являются -полнократными в арифметической прогрессии с разностью , то:

 

являются -полнократными числами в арифметической прогрессии.

Для - полнократных чисел имеет место:

 .

Это равенство даёт бесконечно много наборов длины  - полнократных чисел, суммы которых тоже -полнократны. Нитадж показал, что имеется бесконечно много решений уравнения  среди взаимно простых 3-полнократных чисел. Кон сконструировал бесконечное семейство решений уравнения  среди взаимно простых 3-полнократных чисел: тройка

 ,
 ,
 

является решением уравнения .
Возможно сконструировать другое решение, положив  и убирая общий делитель.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 The abc conjecture

Целочисленные последовательности